Alheira (Barcelos), Portugese plaats
Alheira (worst), Portugese worstsoort